Комп'ютерна миша
 Мишка лучна
 Мишка (притока Лошици) — невеличка річка в Мінську.

Див. також 
 Миша